Марк-Едуард Власич (,  30 березня 1987, Монреаль) — канадський хокеїст хорватського походження, захисник клубу НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Гравець збірної команди Канади.

Олімпійський чемпіон 2014 року.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2003 року в юнацькій лізі ГЮХЛК виступами за «Квебек Ремпартс».

2005 року був обраний на драфті НХЛ під 35-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс», але продовжив виступати за «Квебек Ремпартс». 

27 серпня 2008 року підписав чотирирічний контракт із клубом «Сан-Хосе Шаркс», а 11 липня 2012 продовжив цей контракт ще на п'ять років. Сума угоди склала $21 мільйон.

У складі національної збірної Канади двічі став срібним призером чемпіонату світу 2009 та 2017, Олімпійський чемпіон 2014 та володар Кубка світу 2016.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 
 
 

Уродженці Монреаля
канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2014
Призери зимових Олімпійських ігор 2014
канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Квебек Ремпартс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Задрафтовані «Сан-Хосе Шаркс»